Вандомська площа () — одна з «п'яти королівських площ» Парижа.
 «Вандомська площа» () — французький художній фільм-драма, 1998, реж. Ніколь Ґарсіа.